Adílson Warken — futebolista
 Adílson Heleno — futebolista
 Adílson Batista — futebolista

Desambiguações de antropônimos